Lokvica je lahko:
 Lokvica, Slovenija
 Lokvica, Brod Moravice